Alpine Meadows bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alpine Meadows (Kalifornien), im Placer County
 Alpine Meadows (Utah), im Salt Lake County